Mauroy ist ein Namensbestandteil bzw. der Familienname folgender Personen:
 Jean Testu de Mauroy (1626–1706), französischer Kleriker
 Pierre Mauroy (1928–2013), französischer Politiker